Der Continental Cup der Nordischen Kombination 2014/15 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Der Unterbau zum Weltcup der Nordischen Kombination 2014/15 wurde in jener Saison zum 25. Mal ausgetragen. Die Saison umfasste acht Stationen in Europa und Nordamerika. Sie begann am 12. Dezember 2014 in Park City und endete am 14. März 2015 in Tschaikowski.

Teilnehmende Nationen

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2014/15

Weblinks 

2014/15
Nordische Kombination